Дэвид Линдси (; около 1360 — февраль 1407, Финхейвен, Ангус, Королевство Шотландия) — шотландский аристократ, 10-й барон Кроуфорд с 1397 года, 1-й граф Кроуфорд с 1398 года, зять короля Шотландии Роберта II. Прославился благодаря своему поединку с Джоном Уэллсом, 5-м бароном Уэллсом, в 1390 году.

Биография 
Дэвид Линдси принадлежал к знатному англо-шотландскому роду, известному с XI века и владевшему баронией Кроуфорд на юге Ланаркшира. Дэвид был старшим из двух сыновей сэра Александра Линдси из Гленеска, третьего сына сэра Дэвида Линдси из Кроуфорда, и его первой жены Кэтрин Стирлинг. Он родился примерно в 1360 году, а в 1382 году, после смерти отца, унаследовал Гленеск. Примерно в 1384 году Линдси женился на дочери короля Шотландии Роберта II, в приданое за которой получил баронию Стратнейрн в Инвернессе. В 1397 году, после смерти бездетного двоюродного брата Джеймса Линдси, 9-го барона Кроуфорда, Дэвид унаследовал его земли и титул; наконец, 21 апреля 1398 года на заседании парламента в Перте он был наделён титулом графа Кроуфорда.

Линдси прославился своими победами на рыцарских турнирах. Особенно известен эпизод, когда ему бросил вызов английский аристократ Джон Уэллс, 5-й барон Уэллс. Поединок состоялся в Лондоне в день Святого Георгия в 1390 году, и Линдси при третьей сшибке выбил противника из седла, а потом со всей учтивостью помог ему подняться. Король Англии Ричард II уговорил Дэвида задержаться в Англии, и тот в течение трёх месяцев наслаждался гостеприимством местных баронов. По возвращении на родину Линдси построил часовню Святого Николая на скале у входа в гавань Данди.

В 1389 году Линдси занимал должность юстициария Шотландии, позже был шерифом Банффа, до октября 1403 года — адмиралом Шотландии, в 1404 и 1406 годах — послом в Англии. Известно, что в феврале 1405 года он направил королю Генриху IV письмо с протестом против захвата англичанами нескольких торговых судов из Сент-Эндрюса. Граф Кроуфорд умер в феврале 1407 года в своём замке Финхейвен в Ангусе, который он и основал, и был похоронен в церкви Грейфрайерс в Данди.

Семья 
Дэвид Линдси был женат на дочери короля Роберта II и его второй жены Эуфемии Росс Элизабет (самые ранние источники дают другой вариант имени, Кэтрин). Она родила четырёх сыновей: Александра, ставшего 2-м графом Кроуфордом, Джеральда, Дэвида и, по-видимому, Ингельрама (епископа Абердина). В этом браке родились и три дочери — Элизабет (жена Роберта Эрскина, 1-го барона Эрскина), Марджори (жена сэра Уильяма Дугласа Лохлевенского) и Изабелла (жена сэра Джона Максвелла).

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Графы Кроуфорд
Бароны Кроуфорд
Графы Шотландии XIV века
Графы Шотландии XV века
Бароны Шотландии XIV века
Бароны Шотландии XV века
Шотландские рыцари
Линдси